Zelené pleso je část pojmenování celkem pěti ples ve Vysokých a v Západních Tatrách na Slovensku:
 Zelené pleso Krivánske – pleso ve Važecké dolině
 Zelené pleso Kačacie – pleso v Bielovodské dolině
 Zelené pleso Kežmarské – pleso v dolině Zeleného plesa
 Zelené Javorové pleso – pleso v Javorové dolině
 Zelené pleso pod Predným Zeleným – pleso ve Spálené dolině v Západních Tatrách

Související články 
 Zelené pliesko — malé pleso ve Spálené dolině v Západních Tatrách na Slovensku
 Zielony Staw Gąsienicowy — pleso ve Vysokých Tatrách v Polsku
 Zelené jezírko — jezírko v Plzeňském kraji v České republice

Hydronyma podle barev